Lokve est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Lokve, un village situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Lokve, un village situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Lokve, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Lokve, un village et une municipalité situés dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
 Lokve, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité d'Alibunar et dans le district du Banat méridional.

Voir aussi